Bomi puede referirse a:

 Bomi, uno de los condados de Liberia;
 Bomi, lago de Liberia;
 Bomi, proyecto de bombardeo espacial ideado por Bell Aircraft Corporation;
 Bomi. cantante surcoreana miembro de A Pink.